Robert Jasper Grootveld (1932-2009), Nederlands kunstenaar bekend als de anti-rookmagiër
Pieter Grootveld sr. (1900), een schipper ten tijde van de Tweede Wereldoorlog